Schmiljan ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schmiljan (* 1875; † nach 1932), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (FVP, DDP, DStP), MdL Danzig und Preußen
 Hans Schmiljan (1901–1961), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU), Berliner Senator